Стритеж може бити:

 Стритеж (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Стритеж (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Стритеж (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Стритеж (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Стритеж (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Стритеж (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република

или
 Стритеж на Бечви, насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Стритеж на Лудини, насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Стритеж под Кремешњиком, насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република